Il singolare del torneo di tennis Washington Indoor 1973, facente parte della categoria World Championship Tennis, ha avuto come vincitore Tom Okker che ha battuto in finale Arthur Ashe 6-3, 6-7, 7-6.

Teste di serie 

 Marty Riessen (secondo turno)
 Brian Fairlie (primo turno)
 Roger Taylor (semifinali)
 Mark Cox (quarti di finale)
 Arthur Ashe (finale)
 Ken Rosewall (semifinali)

 Jan Kodeš (secondo turno)
 Dick Crealy (quarti di finale)
 Roscoe Tanner (secondo turno)
 Alex Metreveli (quarti di finale)
 Tom Gorman (primo turno)
 Tom Okker (campione)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Washington Indoor 1973